Princezna Maria Anna Bavorská (německy: Maria Anna Leopoldine Elisabeth Wilhelmine von Bayern; 27. ledna 1805, Mnichov – 13. září 1877, Wachwitz) byla v letech 1836 až 1854 saská královna manželka.

Biografie 
Maria Anna se narodila v Mnichově jako dcera Maxmiliána I. Josefa Bavorského a jeho druhé manželky Karoliny Bádenské. Byla dvojčetem princezny Žofie Bavorské, matky rakouského císaře Františka Josefa I. a mexického císaře Maxmiliána I.

Manželství 
Dne 24. dubna 1833 se Maria v Drážďanech provdala za Fridricha, korunního prince saského, jehož bratr princ Jan Saský byl ženatý s její sestrou Amálií. V roce 1836 Fridrich vystřídal svého strýce Antonína jako krále a učinil ji královnou. Jejich manželství zůstalo bezdětné. Její manžel, král Fridrich August II., zemřel v roce 1854.

V říjnu roku 1836 při příležitosti hladomoru v Krušných horách a Vogtlandu v Sasku volala po založení ženského spolku a pod jejím vedením vznikl Ústav hornokrušnohorských a vogtlandských ženských spolků, který v roce 1859 získal stanovy a právní normu (existoval do roku 1932).

Vdova 
Marie Anna ovdověla 9. srpna roku 1854, když její manžel Fridrich August II. zemřel v Brennbichl v Tyrolích po smrtelné nehodě, kdy se převrhl vůz, v němž jel, a jeden z koní ho kopl do hlavy. Marie Anna nechala na místě neštěstí vybudovat pamětní kapli v novogotickém stylu, jež byla vysvěcena 8. srpna následujícího roku.

Protože manželství Marie Anny a Fridricha Augusta bylo – stejně jako jeho manželství předchozí – bezdětné, nastoupil na saský trůn mladší bratr Fridricha Augusta Jan. Nástupkyní Marie Anny v roli saské královny se tak stala Janova manželka, starší sestra Marie Anny Amálie Augusta.

Památka 
Jméno královny Marie Anny nese první saská železárna založená v roce 1839 v Cainsdorfu u Zwickau (Königin-Marien-Hütte – Huť královny Marie').

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 http://thepeerage.com/p11156.htm#i111554
 http://www.literature.at/viewer.alo?objid=11810&scale=5&viewmode=fullscreen&page=154

Wittelsbachové
Wettinové (albertinská větev)
Saské královny
Bavorské princezny
Saské princezny
Saské korunní princezny
Němečtí římští katolíci
Dvojčata
Narození 27. ledna
Narození v roce 1805
Narození v Mnichově
Úmrtí v roce 1877
Úmrtí 13. září
Pohřbení v katedrále v Drážďanech
Ženy